Perkele steht für
Perkele (Band)
Perkele (Schimpfwort)